Hippolyte Lucas kan syfta på:

* Hippolyte Lucas (1807–1878), fransk författare
 Hippolyte Lucas (1814–1899), fransk entomolog och araknolog

Se även 
 Marie-Félix Hippolyte-Lucas (1854–1925), fransk konstnär